Samonienen ist der Name zweier ostpreußischer Orte im Kreis Goldap/Ostpreußen, heute in Polen und in Russland:

 Samoniny im Powiat Gołdapski in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, 1938–1945 Klarfließ
 Dokutschajewo (Kaliningrad) im Rajon Nesterow in der russischen Oblast Kaliningrad, 1938–1946 Reiterhof